Stefan Örnskog, švedski hokejist, * 3. april 1969, Jönköping, Švedska.

Örnskog je v švedski ligi igral celotno kariero za klub HV 71, skupno trinajst sezon. S klubom je v sezoni 1994/95 osvojil svoj edini naslov švedskega državnega prvaka, klub je po upokojitvi tudi upokojil njegov dres s številko 15. Dve sezoni je igral tudi za klub JYP Jyväskylä v finski ligi. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil zlato medaljo, in dveh svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik po ene srebrne in bronaste medalje.

Pregled kariere

|-
| HV 71
| Švedska liga
| 87/88
|
| 13
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 88/89
|
| 19
| 1
| 6
| 7
|
| 2
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 89
|
| 7
| 2
| 1
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 89/90
|
| 39
| 12
| 15
| 27
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 90/91
|
| 39
| 15
| 9
| 24
|
| 10
|
| 2
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 91/92
|
| 40
| 12
| 15
| 27
|
| 10
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 92/93
|
| 36
| 8
| 15
| 23
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 93/94
|
| 38
| 15
| 16
| 31
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 94
|
| 8
| 2
| 0
| 2
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 8
| 1
| 2
| 3
| +3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 94/95
|
| 32
| 5
| 11
| 16
|
| 6
|
| 13
| 4
| 8
| 12
|
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 8
| 1
| 3
| 4
| +8
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 95/96
|
| 32
| 5
| 9
| 14
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 96/97
|
| 45
| 14
| 27
| 41
|
| 20
|
| 5
| 2
| 1
| 3
|
| 0
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 97/98
|
| 43
| 9
| 10
| 19
| -8
| 16
|
| 5
| 0
| 4
| 4
| -1
| 6
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska liga
| 98/99
|
| 32
| 5
| 11
| 16
| -17
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska liga
| 99/00
|
| 17
| 4
| 5
| 9
| -2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 99/00
|
| 25
| 2
| 9
| 11
| -10
| 8
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| -3
| 2
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 00/01
|
| 41
| 7
| 6
| 13
| +1
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 522
| bgcolor="#7FFF00" | 121
| bgcolor="#7FFF00" | 172
| bgcolor="#7FFF00" | 293
| bgcolor="#7FFF00" | -24
| bgcolor="#7FFF00" | 166
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 36
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 23
| bgcolor="#7FFF00" | -4
| bgcolor="#7FFF00" | 14
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti HV 71
Hokejisti JYP Jyväskylä
Hokejisti z upokojenimi številkami